Хаза́нов — еврейская фамилия, образованная от «хазан» (синагогальный кантор).

Родственные по происхождению фамилии — , , , , , , .

Известные носители 
 
 Хазанов, Анатолий Михайлович (род. 1932) — советский и российский историк-португалист.
 Хазанов, Анатолий Михайлович (род. 1937) — советский и американский антрополог и историк.
 Хазанов, Анисим Тимофеевич (1903—1992) — советский патологоанатом.
 Хазанов, Борис Абрамович (1903—1995) — военный инженер.
 Борис Хазанов (1928—2022) — русский прозаик, эссеист, переводчик, врач.
 Хазанов, Виктор Вульфович (1909—1990) — архитектор.
 Хазанов, Геннадий Викторович (род. 1945) — советский и российский артист эстрады, актёр театра и кино.
 Хазанов, Давид Борисович — советский архитектор. Один из теоретиков хрущёвской стандартизации в архитектуре.
 Хазанов, Дмитрий Борисович (род. 1954) — исследователь истории отечественной авиации.
 Хазанов, Ефим Аркадьевич (род. 1965) — российский физик, академик РАН.
 Хазанов, Исаак Борисович (1928—1994) — инженер-конструктор, лауреат Государственной премии СССР
 Хазанов, Лев Ефимович (1916—1999) — специалист в области радиолокации и систем управления корабельным вооружением, Герой Социалистического Труда.
 Хазанов, Михаил Давидович (род. 1951) — советский и российский архитектор.
 
 Хазанов, Юрий Самуилович (1920—2020) — русский писатель, переводчик.

Хазанова

См. также 
 
 
 
 Хазанкин
 Хазанавичус

Примечания